toranj

Naselja:

Hrvatska:
 Toranj (Pakrac), gradsko naselje Pakraca
 Toranj (Velika), naselje u općini Velika